Бес (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сен-Сернен. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15269.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 100 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 21 км к северу от Орийака.

Коммуна была основана 6 марта 1953 года.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 132 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 76 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 46 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 60,5 %, в 1999 году было 65,2 %). Из 46 активных работали 42 человека (25 мужчин и 17 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 30 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь